Laranjeiras es una palabra portuguesa que significa naranjos y puede hacer referencia a:

 Laranjeiras, municipio de Sergipe, Brasil.
 Laranjeiras, barrio de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
 Laranjeiras, estadio de fútbol del Fluminense Football Club.
 Laranjeiras, barrio de Cariacica, Brasil.
 Laranjeiras, barrio de Caieiras, Brasil. 
 Laranjeiras, estación del Metro de Lisboa.